El término Mezen o Mezén puede referirse a:

El río Mezén, entre la república Komi y el óblast de Arcángel en Rusia;
La bahía de Mezén, lugar donde desemboca el río antes mencionado;
La ciudad de Mezén, en el óblast de Arcángel.